In 1954/55 werd het tiende kampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Kickers Offenbach werd kampioen en SSV Reutlingen vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. SSV Reutlingen moest eerst een kwalificatiewedstrijd spelen die het verloor van SV Sodingen. Offenbach werd derde in de groepsfase.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1954/55
Oberliga Süd